Strandsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Strandsjön (Krokstads socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (1 ha)
Strandsjön (Sanne socken, Bohuslän), sjö i Färgelanda kommun och Munkedals kommun,  (1,1 km²)
Strandsjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (1,23 km²)
Strandsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,84 ha)
Strandsjön (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (34,5 ha)
Strandsjön (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (13,7 ha)
Strandsjön, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun,

Se även
Rantajärvi (finska)
Strandtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn